St. Petersburg Times (Rusland), is een Engelstalige krant uit de Russische stad Sint-Petersburg, 
Tampa Bay Times, voorheen St. Petersburg Times, een Amerikaanse krant in St. Petersburg, Florida